Spesbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

 Spesbach, Ortsteil der Ortsgemeinde Hütschenhausen im Landkreis Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz
 Spesbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs (zum Glan bei Hütschenhausen) nach An der Schwarzbach, Stadt Ramstein-Miesenbach, beide Orte im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Spesbacher Bruch, Waldgebiet um das Autobahnkreuz Landstuhl west im Naturschutzgebiet Östliche Pfälzer Moorniederung
 Spesbacher-Bruch-Graben, linker Zufluss des Spesbach (Schwarzbach)